Убийство Ферзена () — самосуд над шведским маршалом Хансом Акселем фон Ферзеном, произошедший 20 июня 1810 года.

История 
После свержения короля Швеции Густава IV Адольфа в результате военного переворота 13 марта 1809 года, престол наследовал его дядя — герцог Карл XIII. Он был уже в преклонном возрасте и поэтому датский принц Карл Август был избран наследником шведского престола, став весьма любимым шведским народом человеком. Карл Август внезапно умер 28 мая 1810 года, когда упал с лошади во время военного смотра в Квидинге. Вскрытие констатировало, что причиной падения и смерти стал инсульт, но в Швеции расползлись слухи, что он был отравлен густавианцами, в частности, маршалом королевства графом Акселем фон Ферзеном, которому помогала сестра Ева Софи.

20 июня 1810 года тело умершего кронпринца ввезли в шведскую столицу. Ферзен в качестве риксмаршала ехал впереди процессии, чем вызвал возмущение толпы, которая набросилась на него. Он попытался укрыться в ратуше, но толпа не дала ему уйти и растерзала. По разным причинам его не защитили военные и их начальники, сопровождавшие похоронную процессию. 

Толпа, убившая фон Ферзена, не была рассеяна после убийства и оставалась на площади Riddarhustorget. Для защиты здания Дворянского собрания, находящегося на площади, генерал Карл Юхан Адлеркрейц, который был свидетелем убийства Акселя фон Ферзена, приказал выставить пушки и приказал толпе покинуть площадь. Толпа сначала успокоилась, но потом снова  стала бросать камни в солдат и офицеров. Окончательно люди были утихомирены после того, как Адлеркрейц сказал, что откроет по ней огонь. Во время беспорядков несколько человек погибли и получили ранения. Все эти события Карл Юхан Адлеркрейц описал в своём отчете от 25 июня 1810 года. На состоявшемся судебном процессе были осуждены четыре человека, включая , главного виновника линчевания фон Ферзена, который после девяти лет тюрьмы был помилован королем Карлом XIII.

С Акселя фон Ферзена и его сестры были сняты все подозрения, и он 2 декабря 1810 года был с почестями похоронен. Его гроб был доставлен из фамильного замка Стенинге (Steninge) в Стокгольм, где простоял одну ночь и на следующий день похоронная процессия проследовала к церкви Риддархольмена, а потом гроб был доставлен в церковь Ljungs в Эстергётланде для окончательного захоронения.

Литература 
 Linnell, Stig. Stockholms spökhus och andra ruskiga ställen. Stockholm: Prisma. sid. 44. ISBN 9789151844893.
 Lindqvist, Herman. Mordet på Axel von Fersen. Stockholms historia. Lund: Historiska media. Libris 10041383. ISBN 91-85377-11-2.
 Nerman, Ture. Fersenska mordet: historiskt reportage från Stockholm den 20 juni 1810. Stockholm: Saxon & Lindström. Libris 1349632.
 Sahlberg, Gardar. Fersenska mordet: hur kunde det hända? Stockholm: Bonnier. Libris 7144358. ISBN 91-0-039388-6.

Примечания

Ссылки 

 Fersenska mordet
 Dåtidens Rapport och Aktuellt

События 1810 года
1810 год в Швеции
Убийства в Швеции
Убийства, совершённые в XIX веке